Krieger é o ep de estréia da banda alemã Null Positiv. Foi lançado em 2 de setembro de 2016 pela própria gravadora da banda, a Triplebase Records.

Faixas

Créditos
 Elisa "Elli Berlin" Nürnberger - Vocais
 Martin Kotte - Guitarra
 Tom Fecher - Baixo
 Florian "Flo" Schnablo - Bateria
 Oliver Pinelli - Sintetizadores e Produção
 Michael Roob - Controle de direitos autorais
 John Seymour - Masterização

Álbuns de Null Positiv
K
EP de 2016
Álbuns em língua alemã